Магдалена Баварска () може да се отнася за:

 Магдалена Баварска (1388–1410), дъщеря на баварския херцог Фридрих Мъдрия
 Магдалена Баварска (1587–1628), дъщеря на баварския херцог Вилхелм V